Museumspreis steht für

 Bayerischer Museumspreis
 Museumspreis des Europarates
 Museumspreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, jährlich mit 15.000 € vergeben
 Österreichischer Museumspreis